Де́тский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Детский переулок — улица в городе Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Детский переулок — улица в Московском районе.
 Детский переулок — улица в Курортном районе.
 Детский переулок — прежнее название улицы Магафура Хисматуллина в городе Уфе.

Украина 
 Детский переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Детская улица

Примечания